I gemelli – film statunitense del 1988
I Gemelli – gruppo musicale italiano
I Gemelli – personaggio della saga fantasy del Ciclo dell'Eredità
I gemelli – programma televisivo italiano

Pagine correlate
Gemelli